Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 144001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 13 stycznia 2004 do 12 marca 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

144001-144100

144101-144200

144201-144300

144301-144400

144401-144500

144501-144600

144601-144700

144701-144800

144801-144900

144901-145000

Przypisy 

Lista planetoid 144001-145000